Federico Platero Gazzaneo ou somente Federico Platero (Treinta y Tres, 7 de fevereiro de 1991) é um futebolista uruguaio que atua no como zagueiro. Atualmente joga pelo Criciuma, de Santa Catarina, Brasil.

Foi convocado em 2011 para o Campeonato Sul-americano sub-20 no Peru e fez uma ótima dupla de zaga com Cabrera na competição e o Uruguai conseguiu a vaga nas Olimpíadas de 2012.

Em 2019 ele assinou com o Criciuma.

Ligações externas
Ficha de Federico Platero no soccerway 

Naturais de Treinta y Tres
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Club Atlético Juventud (Uruguai)
Futebolistas do FC Wil
Futebolistas do NK Osijek
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20